Фаброни, Анджело — итальянский библиограф; был приором монастыря св. Лаврентия во Флоренции.
 Фаброни — небольшой ударный кратер в юго-восточной части Моря Ясности на видимой стороне Луны.